

Седлиці — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю

Седлиці — село в окрузі Пельгржимов краю Височина.
 Седлиці — село в окрузі Пржибрам Середньочеського краю.
 Седлиці — село в окрузі Страконіце Південночеського краю.